Dina steht für:

 Dina (Vorname), weiblicher Vorname
 Dina – Meine Geschichte, norwegischer Spielfilm aus dem Jahr 2002
 Dina (Pakistan), Stadt in der Provinz Punjab in Pakistan

Personen:
 Dina (Bibel), Tochter des biblischen Erzvaters Jakob
 Dina (portugiesische Sängerin) (1956–2019), portugiesische Popsängerin
 Dina (norwegische Sängerin) (* 1985), norwegische Popsängerin
 Mirabela Dina (* 1976), rumänische Pianistin

DINA steht als Abkürzung für:
 Diesel Nacional, mexikanischer Fahrzeughersteller
 Diisononyladipat, chemische Verbindung
 Dirección de Inteligencia Nacional, frühere chilenische Geheimpolizei

Siehe auch:
 Diena
 Dinah
 Dyna
 Düna
 Dinas

Abkürzung